Меда́ль Ка́рла фон Линне́я () — награда, ежегодно присуждаемая  одному или нескольким писателям, которые в течение предыдущего года написали книгу познавательной тематики, адресованную детям и юношеству. Медаль была учреждена в 1998 году, впервые вручена в 1999 году.

Медаль носит имя шведского медика и естествоиспытателя Карла Линнея (1707−1778), создателя единой системы классификации растительного и животного мира.

Лауреаты 
Список лауреатов премии:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Объекты, названные в честь Карла Линнея
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 1999 году
Медали Швеции
Награды по алфавиту
Литературные премии Швеции
Награды за популяризацию науки